Jorge Mountbatten, 2.º marqués de Milford Haven (George Louis Victor Henry Serge von Battenberg, 6 de diciembre de 1892 - 8 de abril de 1938) nació en Darmstadt, Hesse, Alemania y fue hijo de Luis de Battenberg y Victoria de Hesse-Darmstadt. Formó parte del ejército del Reino Unido, donde llegó a obtener el grado de capitán. A la muerte de su padre en 1921, heredó su título y se convirtió en el segundo marqués de Milford Haven.

Sus hermanos eran la princesa Alicia de Grecia y Dinamarca (madre del príncipe Felipe, duque de Edimburgo), la reina Luisa de Suecia y Luis Mountbatten, primer conde Mountbatten de Birmania.

Biografía 

Jorge Mountbatten nació en Darmstadt, el 6 de diciembre de 1892, fue hijo del príncipe Luis de Battenberg y la princesa Victoria de Hesse-Darmstadt. Su madre fue la hija mayor de Luis IV, gran duque de Hesse-Darmstadt y de su primera esposa, la princesa Alicia, gran duquesa de Hesse, segunda hija de la reina Victoria y el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Su padre fue el hijo mayor del matrimonio morganático del príncipe Alejandro de Hesse con la condesa Julia von Hauke. Pasó su niñez entre Darmstadt, Londres, Jugenheim y Malta (donde ocasionalmente fue designado su padre como oficial naval), y fue educado personalmente por su madre. 

Su padre, renunció a sus títulos alemanes y cambió su apellido Battenberg a la forma inglesa Mountbatten, el 14 de julio de 1917, a causa del sentimiento antialemán que surgió en el Reino Unido al inicio de la Primera Guerra Mundial. Tres días más tarde, Luis de Battenberg fue reennoblecido por el rey Jorge V, que le otorgó el título de primer marqués de Milford Haven.

Jorge se casó con la condesa Nadejda Mijáilovna de Torby (hija del gran duque Miguel Mijáilovich Románov y Sofía de Merenberg, condesa de Torby), el 15 de noviembre de 1916, en Londres. La pareja fijó su residencia en Lynden Manor en Holyport, Berkshire y tuvieron dos hijos: Lady Tatiana Elizabeth Mountbatten (16 de diciembre de 1917 - 15 de mayo de 1988) y David Mountbatten, que sería el tercer marqués de Milford Haven (12 de mayo de 1919 - 14 de abril de 1970). 

Fue un dotado matemático, que «podía resolver mentalmente cualquier complicado problema de artillería» y leer «libros sobre cálculo, como si nada, cuando viajaba en tren». La reina Isabel II afirmó acerca de Luis, «Fue una de las personas más inteligentes y brillantes que he conocido». A la muerte de su padre en 1921, heredó su título y se convirtió en el segundo marqués de Milford Haven. Falleció el 8 de abril de 1938, a la edad de 45 años, de cáncer de la médula ósea.

Estilos y tratamientos 

 Su Alteza Serenísima príncipe Jorge de Battenberg (1892-1917)
 Sir Jorge Mountbatten (1917) 
 Conde de Medina (1917-1921)
 El Muy Honorable marqués de Milford Haven (1921-1938)

Honores 
  Caballero Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente (Imperio de Japón, 1917).

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Reino Unido
Casa de Battenberg
Fallecidos en Londres